Abdullah Avcı – allenatore di calcio ed ex calciatore turco, attaccante
 Ergül Avcı – pallavolista turca, centrale
 Erkan Avcı – attore turco
 Koray Avcı – ex calciatore turco, centrocampista o difensore
 Sedef Avcı – attrice e modella turca